Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1966 года прошёл 12—13 февраля в Тронхейме (Норвегия). В нём приняли участие 35 спортсменок из 15 стран. На заключительной дистанции приняли участие 16 лучших спортсменок по итогам трёх дистанций. Стин Кайсер установила рекорд чемпионатов на дистанции 3000 метров.

Результаты 

nc — не отобралась на заключительную дистанцию

* с падением

Ссылки 
 Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Февраль 1966 года
Международные спортивные соревнования в Тронхейме
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Чемпионаты мира в Норвегии